Список історичних населених місць Харківської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Примітки 

Харківська область
Населені пункти Харківської області
Історія Харківської області
Культура Харківської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів